

Volk
Bai (volk), een volk in de Chinese provincie Yunnan

Plaats

Bais (Ille-et-Vilaine)
Bais (Mayenne)
Bais (Negros Oriental), een stad in de Filipijnse provincie Negros Oriental

Persoon
 Sander Bais, Nederlands natuurkundige